Marta (espècie), espècie de mamífer de la família dels mustèlids 
 Marta (nom), nom propi femení d'origen hebreu 
 Toponímia:
 Riu Marta, riu de la Província de Viterbo
 Marta (municipi d'Itàlia), municipi de la Província de Viterbo 
 Marta (Nepal), municipi del Nepal
 Marta (pel·lícula), pel·lícula de 1971 dirigida per José Antonio Nieves Conde